La loi sur l'égalité, ou loi pour l'égalité, peut se référer à :

 Loi pour l'égalité des chances (France)
 
 Loi d'Égalité (Belgique)
 
 Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Suisse)
 Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (France)
 Loi sur l'égalité effective des femmes et des hommes (Catalogne)
 Equality Act 2006
 Equality Act 2010